Алексей Сергеевич Гуляев (1916 — ?) — советский футболист, нападающий, защитник.

В 1945 году в составе ленинградского «Зенита» в чемпионате страны провёл шесть матчей. Затем выступал в группе II за МВО (1946), «Зенит» Калининград (1947), «Спартак» Львов (1948), Завод имени Калинина (Калининград) (1949).

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК МВО
Игроки ФК «Спартак» Львов
Игроки ФК «Вымпел» Королёв